Aleksiej Nikołajew (kompozytor)
 Aleksiej Nikołajew (zapaśnik)
 Aleksiej Nikołajew (sędzia piłkarski)